Hans van der Vlist kan naar de volgende personen verwijzen:

 Hans van der Vlist (1947), PvdA-politicus en secretaris-generaal van het Ministerie van VROM
 Hans van der Vlist (1952), voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van OCW